Hochheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hochheimer (1900–1976), deutscher Autor
 Dieter Hochheimer (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Hochheimer (1906–1991), deutscher Psychoanalytiker und Hochschullehrer